L'eroismo della telefonista (The Telephone Girl) – film del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Telephone Girl – flm del 1927 diretto da Herbert Brenon